Békéscsabai Jókai Színház (1954-2012 között: Békés Megyei Jókai Színház)
 Komáromi Jókai Színház
 Jókai Színház (Pápa) (1925-1931)
 Budapesten:
 Jókai Színház 1952–1960 között a budapesti Paulay Ede utcában ifjúsági kamaraszínház, amely 1949-1952 között Úttörő Színház néven önállóan működött
 Jókai Színház a Paulay Ede utcában 1960-tól az addigi Petőfi Színház jogutódlásával ezen, 1963-tól Thália Színház néven játszó „új” drámai színház, amely 1971-ben átköltözött a Nagymező utca 22–24.-be

Hasonló
 Jókai Színkör (Városliget, 1932-1949)